Бату́ринская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Батуринская улица — улица в Воронеже.
 Батуринская улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Батуринская улица — улица в Киеве.
 Батуринская улица — улица в Харькове.